Almagor – moshav nel nord di Israele sull'altopiano di Korazim

Persone 
 Dan Almagor – drammaturgo israeliano
 Gila Almagor – attrice e scrittrice israeliana